Sched bezeichnet:

 Sched (ägyptische Mythologie) (deutsch: Retter), Gott der ägyptischen Mythologie

Siehe auch:
 Pektoral mit dem Schutzgott Sched
 Scheid GR (rätoroman. Sched), Dorf in der politischen Gemeinde Domleschg, Kreis Domleschg, Bezirk Hinterrhein, Kanton Graubünden, Schweiz
 Scheed
 Shed
 Schet